Beauty Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beauty Peak (Butte County, Kalifornien)
 Beauty Peak (Riverside County, Kalifornien)
 Beauty Peak (Nevada)
 Beauty Peak (Washington)